Смеситель:

 Смеситель (сантехника)
 Смеситель (электроника)
 Смеситель (технологическое оборудование)
 «Смеситель» — российский фильм 2003 года Александра Шейна.
 Смеситель () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров.

См. также 
 Мешалка
 Миксер
 Микшер
 Блендер